Reboira, A Reboira, Reboiras o As Reboiras puede hacer referencia a:

 Reboiras (La Coruña), lugar de la parroquia de Laíño, municipio de Dodro, provincia de La Coruña.
 Reboira (La Coruña), lugar de la parroquia de Ardemil, municipio de Órdenes, provincia de La Coruña.
 A Reboira (La Coruña), lugar de la parroquia de Villarmayor, municipio de Villarmayor,  provincia de La Coruña.
 A Reboira (Abadín), lugar de la parroquia de Abeledo, municipio de Abadín, provincia de Lugo.
 Reboira (Lugo), lugar de la parroquia del Trobo, en el ayuntamiento de Fonsagrada, provincia de Lugo.
 A Reboira (Guitiriz), lugar de la parroquia de los Vilares, municipio de Guitiriz, provincia de Lugo.
 As Reboiras, lugar de la parroquia de O Burgo, municipio de Muras, provincia de Lugo.
 A Reboira (Saviñao), lugar de la parroquia de San Vitoiro de Ribas de Miño, municipio de Saviñao, provincia de Lugo.
 Reboiras (Boimente), lugar de la parroquia de Boimente, municipio de Vivero, provincia de Lugo.
 Reboiras (Valcarría), lugar de la parroquia de Valcarría, municipio de Vivero, provincia de Lugo.